Стефаниду () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стефаниду, Смаро (1913—2010) — греческая театральная, кино- , радио- и телевизионная актриса.
 Стефаниду, София (1907—1990) — греческая медсестра, разведчица и диверсантка, участница Второй мировой войны.